Den skrattande polisen kan syfta på:
 Den skrattande polisen (roman) – en deckare skriven av Maj Sjöwall och Per Wahlöö utgiven 1968
 Den skrattande polisen (film) –  en amerikansk film från 1973
 The Laughing Policeman (sång) – en varietésång skriven av Charles Jolly 1922